Aardrijkskunde
 Greve (gemeente), plaats in Denemarken
 Station Greve, station in deze gemeente
 Greve (parochie), parochie in Denemarken
 Greve in Chianti, plaats in de Italiaanse provincie Florence
 Greve Landsby, plaats in Denemarken
 Greve Strand, plaats in Denemarken

Bedrijf
 Greve, Nederlandse schoenfabriek

Personen met de achternaam (De) Greve
 Aleida Greve, schilder
 Borromeus de Greeve, Nederlands franciscaan, priester, predikant en redenaar
 Cédric De Greve, Belgisch hockeyspeler
 Frans de Greve, Nederlands rechtsgeleerde
 Henri de Greeve, Nederlands priester, publicist en radiospreker
 Jan Greve, Nederlands schaatser
 Mariska Greve, Nederlands softbalster
 Petrus de Greve, Nederlands hoogleraar
 Pieter Isidore De Greve, Belgisch volksvertegenwoordiger

Sport
 Greve Fodbold, Deense voetbalclub